Fabert ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham de Fabert (1599–1662), französischer Heerführer und Militäringenieur, Marschall von Frankreich

 Léon Fabert, französischer Autorennfahrer